Les mots edulis et edule sont des déclinaisons, notamment le nominatif singulier (masculin ou féminin pour le premier, neutre pour le second), d'un adjectif latin signifiant « comestible ».

En taxonomie, edulis et edule servent d'épithète spécifique ou de nom subspécifique. Pour les espèces et sous-espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : edulis, edule.

Épithète spécifique